Vojtěchov puede hacer referencia a lugares en la República Checa:

 Vojtěchov, un municipio y pueblo en la región de Pardubice.
 Vojtěchov (Lísek), un pueblo y parte de Lísek en la región de Vysočina.
 Vojtěchov (Mšeno), pueblo situado en la Región de Bohemia Central.